Jeunesse de Boko é um clube de futebol da República do Congo. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2002.

Clubes de futebol da República do Congo